Innocent oder The Innocent steht für:
 Innocent drinks, britischer Getränkehersteller
 Innocent, Song von Alexander O’Neal (1985)
 Innocent, Single von Mike Oldfield (1989)
 Innocent, Song von Taylor Swift auf Speak Now (2009)
 The Innocent (dt. Unschuldige. Eine Berliner Liebesgeschichte), britischer Roman von Ian McEwan (1990)
 The Innocent (dt. … und der Himmel steht still), britisch-deutscher Film (1993)
 The Innocent (dt. Kein Friede den Toten), US-Thriller von Harlan Coben (2005)

Innocent ist der Familienname folgender Personen:
 Bonke Innocent (* 1996), nigerianischer Fußballspieler
 Garissone Innocent (* 2000), haitianisch-französischer Fußballspieler
 George Innocent (1885–1957), britischer Schwimmer

Siehe auch:
 Brison-Saint-Innocent
 Innozenz
 Innocens